Puchar Azji 1980 rozgrywany był w Kuwejcie.

Kwalifikacje 

Eliminacje odbywały się w czterech turniejowych strefach, w latach 1978 i 1979

Zapewniony awans miały :

  jako gospodarz
  jako obrońca tytułu

Zakwalifikowane drużyny:

Faza grupowa 
Dwie grupy po pięć zespołów, każdy z każdym, jeden mecz. Dwa najlepsze zespoły awansują do półfinałów.

Grupa A 

Mecze:

15 września 1980

16 września 1980

17 września 1980

18 września 1980

19 września 1980

20 września 1980

21 września 1980

22 września 1980

24 września 1980

25 września 1980

Grupa B 

Mecze:

15 września 1980

16 września 1980

17 września 1980

18 września 1980

19 września 1980

20 września 1980

21 września 1980

22 września 1980

24 września 1980

25 września 1980

Półfinały 
28 września 1980

Mecz o 3 miejsce 
30 września 1980

Finał 
30 września 1980

Puchar Azji w piłce nożnej
1980 w piłce nożnej
Piłka nożna w Kuwejcie
1980 w Azji